Прицкер (также иногда Притцкер)  — еврейская фамилия. Происходит от названия села Великие Прицки (ныне в Киевской области).

Известные носители 
 Прицкер, Анатолий Самуилович (известен под фамилией Тоболяк; 1936—2001) — советский писатель и сценарист.
 
 Прицкер, Джей (1922—1999) — американский бизнесмен.
 Прицкер, Дженнифер (род. 1950) — американская трансгендерная женщина-миллиардер.
 Притцкер, Игорь Аркадьевич (род. 1953) — российский архитектор.
 Прицкер, Пенни (род. 1959) — американская общественная деятельница и политик.
 Прицкер, Юзеф Яковлевич (псевдоним Принцев, 1922—1989) — русский советский писатель, драматург и сценарист.

Примечания

См. также 
 Прицкеровская премия